Barry McGann (né en 1948), joueur de rugby irlandais ;
Paul McGann (né en 1959), acteur britannique ;
Tobie McGann (née en 1984), joueuse de rugby australienne ;
William C. McGann (1893-1977), réalisateur, directeur de la photographie et producteur américain.